Claudio Stecchi – atleta italiano
 Gianni Stecchi – atleta italiano